Holy Cross Cemetery (engl. „Friedhof Heiliges Kreuz“) ist der Name folgender Friedhöfe:

in den Vereinigten Staaten:
 Holy Cross Cemetery (Brooklyn), New York City
 Holy Cross Cemetery (Colma), Kalifornien
 Holy Cross Cemetery (Culver City), Kalifornien
 Holy Cross Cemetery (Lynchburg), Virginia
 Holy Cross Cemetery (Milwaukee), Wisconsin
 Holy Cross Cemetery (Pomona), Kalifornien
 Holy Cross Cemetery (North Arlington), New Jersey

in Kanada:
 Holy Cross Cemetery (Thornhill), Ontario